Эмили Ноннен (, 22 февраля 1812 — 19 января 1905) — шведская писательница, переводчица и художница британского происхождения.

Биография 
Эмили Ноннен родилась в Лондоне в 1812 г. Её родителями были промышленник и предприниматель  и художница . У неё были три сестры (Фанни, Шарлотта, Энн) и брат Эдвард.

В 1819 г. её родители переселились в Швецию, где её дядя по матери  в Гётеборге был владельцем сахарного завода и некоторых других активов. Там же проживала британская община, с которой семья Нонненов имела тесные связи.

Ноннены жили в Лисеберге. Эмили учила немецкий и французский языки, латынь, математику, живопись, игру на скрипке. Со смертью дяди в 1833 г. положение семьи ухудшилось. , к которому отошли предприятия Эйбрахама Лорента, оставил сёстрам Ноннен землю в Лисеберге, но теперь им пришлось самостоятельно вести хозяйство, сдавать комнаты в доме внаём и давать уроки.

Эмили продолжила учиться: в Копенгагене в 1838 г. изучала портретную живопись у Мартинуса Рёрбю, и Кристофферсона Эккерсберга.

В 1842 г. Эмили избрали в ассоциацию искусств Гётеборга. В том же году в Стокгольме проходила выставка её картин. Она давала уроки рисования в Гётеборге, вращалась в художественных кругах Стокгольма и Уппсалы. Кроме изобразительного искусства Эмили занималась также литературой: писала книги для детей и молодёжи, но не воспитательного, а развлекательного характера. Она много переводила с английского языка на шведский, в частности, перевела «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэррола. В 1865—1866 г. она была редактором детского журнала Talltrasten, где публиковала свои либо переведённые рассказы.

Эмили Ноннен скончалась в 1905 г. и была похоронена в Гётеборге.

Картины Эмили Ноннен выставлены в коллекциях Göteborgs stadsmuseum, Uppsala universitetsbibliotek, Västergötlands museum, Шведской королевской академии наук.

Примечания

Ссылки 
 http://www2.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1897/pdf/1897_9.pdf
 https://skbl.se/sv/artikel/EmilyNonnen
 https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/NonnenE
 https://litteraturbanken.se/%C3%B6vers%C3%A4ttarlexikon/artiklar/Emily_Nonnen

Художники Швеции
Шведские писатели
Писатели Швеции
Переводчики с английского языка